Evidence-based Complementary and Alternative Medicine é uma revista de medicina alternativa publicada pela Oxford University Press (OUP), até 2010, e agora publicada pela Hindawi Publishing Corporation. 

Saúde